Friedrich von Stockheim ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Stockheim (1462–1528) (der Ältere), Vizedom des Rheingaus
 Friedrich von Stockheim (1509–1556) (der Jüngere), Vizedom des Rheingaus